Obrok steht für:
 Obrok (Tuhaň), Ortsteil der Gemeinde Tuhaň u Dubé, Okres Česká Lípa, Liberecký kraj, Tschechien

Obrok ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Obrok (* 1977), deutscher Politiker (SPD)